Kosakowo ist der Name 

 eines Dorfes und Sitz der gleichnamigen Landgemeinde in der polnischen Woiwodschaft Pommern, siehe Kosakowo (Puck), bis 1945: Kossakau, Kreis Putzig/Westpreußen
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in der Landgemeinde Srokowo, siehe  Kosakowo (Kętrzyn), bis 1945:  Marienthal, Kreis Rastenburg/Ostpreußen
 einer Ortschaft in der Wojewodschaft Großpolen, siehe Kosakowo (Orchowo)